

Personnalités 

 Charles Rigoulot (1903-1962), haltérophile et coureur automobile français ;
 Dany Rigoulot (née en 1944), patineuse artistique française ;
 Johanne Rigoulot (née en 1974), romancière et scénariste française ;
 Louis Rigoulot (1844-1913), ingénieur et pilote automobile français ; 
 Pierre Rigoulot (né en 1944), écrivain français.

Homonymie de patronyme